Dadam ist der Name von

 André Dadam (* 1975), brasilianischer Politiker
 Peter Dadam (* 1949), deutscher Informatiker 
 Saturnino Dadam (* 1936), brasilianischer Politiker